Финальный турнир XXVI Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин проходил с 3 по 13 сентября 2009 года в турецких городах Стамбул и Измир. Победителем соревнования впервые в истории стала сборная Польши.

Отборочные игры 

Без отбора участниками финального турнира чемпионата Европы стали сборные:
 Турции как команда страны-организатора чемпионата,
 Испании, России, Сербии, Финляндии, Германии и Италии по результатам предыдущего европейского первенства.

На первом этапе квалификации 14 сборных провели стыковые матчи, победители которых — сборные Великобритании, Черногории, Македонии, Швеции, Израиля и Азербайджана — вышли во второй этап.

На втором этапе квалификации 24 команды были разбиты на 6 групп. По итогам двухкруговых соревнований в группах их победители стали финалистами ЕВРО-2009.

Команды, занявшие в группах вторые места, провели стыковые матчи за три оставшиеся путёвки в финальную стадию чемпионата. Игры завершились со следующими результатами: Чехия — Македония — 3:0, 2:3, Словения — Португалия — 3:0, 3:0, Бельгия — Польша — 2:3, 3:2 (сборная Польши отобралась в финальную стадию чемпионата благодаря лучшему соотношению выигранных и проигранных очков в этих матчах — 218:208).

Финальный турнир

Система проведения 
На первом этапе 16 команд разбиты на 4 группы. По три лучшие сборные из каждой группы вышли во второй этап, где образовали две группы (E и F) по 6 команд. В зачёт второго этапа пошли очки, заработанные в матчах первого раунда со сборными, которые не выбыли из соревнований. В плей-офф вышли по две лучшие сборные из групп E и F. Полуфинальные пары были определены жеребьёвкой, при этом команды, занявшие в группах второго этапа первые места, должны были играть против команд, занявших вторые места. Победители полуфиналов встретились в финале, проигравшие разыграли бронзовые медали.

Арены 
 Измир — İzmir Halkapınar Sport Hall (вмещает 10 000 зрителей).
 Стамбул — Abdi İpekçi Arena (12 500).

Первый групповой этап

Группа A (Измир) 

3 сентября

4 сентября

5 сентября

6 сентября

Группа В (Стамбул) 

3 сентября

4 сентября

5 сентября

6 сентября

Группа С (Измир) 

3 сентября

4 сентября

5 сентября

6 сентября

Группа D (Стамбул) 

3 сентября

4 сентября

5 сентября

6 сентября

Второй групповой этап

Группа Е (Измир) 

8 сентября

9 сентября

10 сентября

Группа F (Стамбул) 

8 сентября

9 сентября

10 сентября

Плей-офф (Измир)

Полуфиналы 
12 сентября

Матч за 3-е место 
13 сентября

Финал

Призёры 

Сборная Польши

Сборная Франции

Сборная Болгарии

Индивидуальные призы

Итоговое положение 
Команды, занявшие 1—5-е места, обеспечили себе участие на чемпионате Европы 2011 года. Сборная Польши также квалифицировалась на Всемирный Кубок чемпионов-2009.

См. также 
 Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2009

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
2009 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Турции
Спорт в Турции в 2009 году
Сентябрь 2009 года
Волейбол
Международные соревнования по волейболу в Турции
Международные спортивные соревнования в Стамбуле
Международные спортивные соревнования в Измире